Ян Замойский () — представитель рода Замойских: Замойский, Ян (1627—1665) — воевода сандомирский и киевский.
 Замойский, Ян (1541—1605) — польский государственный деятель, гетман.
 Замойский, Ян (ок. 1570—1619) — ротмистр королевский, руководитель обороны поточной.
 Замойский, Ян Казимир (1658—1692) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян галицкий, воевода белзский.
 Замойский, Ян Канти (1900—1961) — польский аристократ.
 Замойский, Ян Томаш (1912—2002) — польский аристократ, последний ординат на Замостье, сенатор второго созыва сената Польши, кавалер Ордена Белого Орла.
 Замойский, Ян Якуб (1716—1790) — государственный деятель Речи Посполитой, 9-й ординат Замойский, воевода подольский, староста любельский и ростоцкий.